Koos Reugebrink, Nederlands hoogleraar belastingrecht, betrokken bij de invoering van de btw
Marc Reugebrink, Nederlands dichter, essayist en schrijver